Комки пыли, также клочья пыли, хлопья пыли — результаты агрегации домашней пыли, формирующиеся под мебелью и в не очищаемых регулярно зонах помещений.

Клочья пыли состоят из волос, корпии, отмерших частичек кожи, паутины, пыли и иногда лёгкого сора и обрезков, которые удерживаются вместе электростатическими силами и войлокообразной спутанностью. Движение одного крупного элемента может запустить процесс формирования комка. Формирование клочьев пыли использовалось как аналогия для соединения вещества в космосе в астероиды.

В таких аккрециях могут жить домашние пылевые клещи или иные синантропные организмы; они также могут засорять пылевые фильтры, снижая их эффективность. Клочья пыли опасны для электроники, поскольку могут перекрыть поток воздуха к радиаторам-теплоотводам; температура компонентов электронных устройств значительно растёт, и срок их службы снижается.

В культуре 
 Игроков в  часто называют Dust Bunnies.
 В Spiral Knights есть тип монстров dust bunnies (традиционный перевод на русский «песчаные кролики»).
 Два «пыльных зайки», являющиеся кроликами из пыли, жили под диваном в канадском детском телешоу The Big Comfy Couch. Только Молли верила в их существование, часто спасая их от Лунетты, чтобы продолжать с ними играть.
 Пыльные зайки — герои детских книг с картинками Rhyming Dust Bunnies и Here Comes the Big, Mean Dust Bunny! .
 В романе С. Кинга «Долорес Клейборн» Вера Донован, в минуты помутнения рассудка, утверждала что «пылевые кролики», живущие у неё под кроватью, хотят напасть на неё.

В различных языках 
В русском языке у хлопьев пыли нет специального названия. Иногда в разговорной речи вместо слова «хлопья» употребляют родственные или диалектные названия (клочья, лохмотья, лоскуты, лафтаки, махра и т. п.). На других языках:
 По-английски — dust bunnies (буквально ‘пылевые кролики’), dust mice
 По-немецки — Wollmäuse (‘шерстяные мыши’), Staubmäuse (‘пыльные мыши’)
 По-французски —  (‘овца’)
 По-шотландски — oose
 На мексиканском диалекте испанского — .
 По-польски —  ‘коты’
 По-шведски —  ‘пыльная крыса’
 По-норвежски (букмол) —  ‘кролик из спальни’

Примечания 

Отходы